Isaak von Armenien bezeichnet folgende Personen:

Isaak der Große (~338–439), Patriarch von Armenien 
Isaacius (Exarch), oströmischer Patricius und Exarch von Ravenna